Батковичи — название населённых пунктов в балканских странах:

 Батковичи (Прибой) — населённый пункт в общине Прибой, Златиборский округ, Сербия
 Батковичи (Невесинье) — населённый пункт в общине Невесинье, Республика Сербская, Босния и Герцеговина
 Батковичи (Чайниче) — населённый пункт в общине Чайниче, Республика Сербская, Босния и Герцеговина
 Батковичи (Горажде) — населённый пункт в общине Горажде, Федерация Боснии и Герцеговины, Босния и Герцеговина